SRG kan avse: 

 Sigrid Rudebecks gymnasium
 IATA:S flygplatskod för Achmad Yani International Airport, Indonesien 
 valutakoden ISO 4217 för Surinamesisk gulden